Socet ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Socet (Bihor), Dorf im Kreis Bihor
 Socet (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara